Mécanique de répétition du piano à queue
Dispositif d'évacuation des gaz de combustion d'un moteur à explosion composé de deux sorties indépendantes.

Voir aussi
 Échappement